Marga Rahayu (Muara Telang), een plaats in Indonesië
Marga Rahayu (Tungkal Ilir), een plaats in Indonesië
Marga Rahayu (Lubuk Linggau Selatan II), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing